Ральф Вейланд (; 5 ноября 1904, Эгмондвилл — 3 июля 1985) — канадский хоккеист и тренер. В качестве игрока двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1929, 1939) и обладатель Кубка Стэнли в 1941 году, как главный тренер с этой командой. В период игровой карьеры был известен, как Куни Вейланд.

Карьера

Игровая карьера 
В течение трёх сезонов играл за «Миннеаполис Миллерс», где высоко зарекомендовав себя, привлёк внимание клуба НХЛ «Бостон Брюинз», в котором в первом же сезоне стал обладателем Кубка Стэнли в 1929 году. В следующем сезоне он был результативен, заработав 73 очка и забросив при этом 43 шайбы, став лучшим бомбардиром команды и всей лиги по итогам сезона.

Отыграв ещё два сезона за «Брюинз», он перешёл в «Оттаву Сенаторз», где отыграл целый сезон и начало следующего, перейдя по ходу сезона в «Детройт Ред Уингз», где он результативно отыграл два сезона. По окончании сезона 1934/35 вернулся в «Брюинз», где отыграл четыре сезона, выиграв в 1939 году в качестве капитана команды второй Кубок Стэнли в своей карьере.

Тренерская карьера 
Выиграв второй Кубок Стэнли, он завершил карьеру и стал главным тренером «Брюинз», приведя в 1941 году команду к третьему в истории клуба Кубку. По окончании сезона тренировал «Херши Беарс» (1941—1945) и «Нью-Хэвен Иглс» (1945—1947).

С 1950 по 1971 годы работал главным тренером «Гарвард Кримсон», команду представляющую Гарвардский университет, став рекордсменом по продолжительности работы с этой командой.

Признание 
В 1971 году был принят в Зал хоккейной славы.

Смерть 
Умер 3 июля 1985 года на 81-м году жизни.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Бостон Брюинз»
Тренеры — обладатели Кубка Стэнли